Il giocatore dilettante Arthur Ashe alla sua nona partecipazione ha battuto in finale Tom Okker 14-12 5-7 6-3 3-6 6-3 aggiudicandosi per la prima volta gli US Open aperti ai professionisti. Dato il suo status di amateur Ashe ha ricevuto solo 280$ per la sua partecipazione non potendo ricevere premi in denaro. Il finalista Okker, giocatore professionista, ha vinto una borsa di $. Nel corso del torneo nonostante il netto predominio dei professionisti 13 di questi sono stati battuti da giocatori dilettanti.

Teste di serie

  Rod Laver (ottavi di finale)
  Tony Roche (ottavi di finale)
  Ken Rosewall (semifinali)
  John Newcombe (quarti di finale)
  Arthur Ashe (campione)
  Dennis Ralston (quarti di finale)
  Clark Graebner (semifinali)
  Tom Okker (finale)
-
 Andrés Gimeno (primo turno)
 Fred Stolle (secondo turno)
 Charlie Pasarell (terzo turno)
 Pancho Gonzales (quarti di finale)
 Roy Emerson (ottavi di finale)
 Marty Riessen (secondo turno)
 Cliff Drysdale (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1968